«Штамм „Андроме́да“» () — научно-фантастический телевизионный мини-сериал Майкла Саломона, состоит из двух серий. Очередная экранизация одноимённого романа Майкла Крайтона. Исполнительными продюсерами выступили братья Ридли Скотт и Тони Скотт.

Был снят на экспериментальную в ту пору цифровую камеру  (первая цифровая камера компании ARRI).

Сюжет 

Американский спутник падает неподалёку от одного городка в штате Юта, выпуская на свободу смертельный вирус, который убивает всех горожан за исключением двоих — ребёнка и старика. Пока военные пытаются изолировать зону бедствия, команда лучших учёных в подземной лаборатории пытается раскрыть загадку смертельного и предположительно инопланетного вируса, которому присвоено кодовое имя «Андромеда». На то, чтобы спасти мир, у них осталось всего несколько дней. Отсчёт начался…

В ролях

Отличия от романа 
 В сериале команда ученых вместо пятерых мужчин включает в себя троих мужчин и двух женщин, одна из которых афроамериканка, добавлена романтическая линия.
 В сериале распространение патогена пошло гораздо дальше оригинала из-за самостоятельно активировавшейся и взорвавшейся ядерной бомбы (что в целом очень неправдоподобно).
 Средством для борьбы с патогеном в сериале становятся экстремофильные бактерии, живущие у горячих подводных источников. В романе Андромеда стала безопасной в результате самостоятельных мутаций.
 Сериал подразумевает, что Андромеда прислана землянами из будущего, в романе происхождение её неизвестно. Также в сериале некое теневое правительство мешает связи «Лесного Пожара» с миром, уничтожает свидетелей и в итоге прячет штамм Андромеда в хранилище на борту МКС.
 Время действия перенесено из 1967 года в начало XXI века.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Научно-фантастические телесериалы США
Телевизионные мини-сериалы США
Экранизации произведений Майкла Крайтона
Телефильмы 2008 года
Программы телеканала A&E
Фильмы Микаэля Саломона
Фантастические фильмы 2008 года